Félix Joan Crisanto Velásquez (ur. 9 września 1990 w Brus Laguna) – honduraski piłkarz grający na pozycji prawego obrońcy w klubie CD Olimpia.

Kariera reprezentacyjna

Sukcesy 
Sukcesy w karierze klubowej:
  Liga CONCACAF – 1×, z FC Motagua, sezon 2019

Sukcesy w karierze reprezentacyjnej:
  Copa Centroamericana –  1×, sezon 2017

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

Reprezentanci Hondurasu w piłce nożnej
Piłkarze CD Victoria
Piłkarze Lobos BUAP
Piłkarze CD Olimpia
Zdobywcy Copa Centroamericana
Urodzeni w 1990